Onderstaande tabel bevat alle steden in Oekraïne met meer dan 50.000 inwoners, de namen in de Nederlandse transcriptie en in het Oekraïens, de gegevens van de volkstellingen (VT) van 21 januari 1989 en 5 december 2001 alsmede een schatting van het Staatscomité Statistiek van Oekraïne voor 1 januari 2008. Verder zijn de oblasten aangegeven, waartoe de steden behoren. De Krim vormt een autonome republiek en hoort bij geen enkele oblast. De hoofdsteden Kiev en Sebastopol zijn "steden met bijzondere status". Zij worden door de centrale regering van Oekraïne bestuurd. De inwoneraantallen hebben betrekking op de steden binnen de politieke grenzen, zonder de zelfstandige voorsteden.

(VT = Volkstelling, S = Schatting)

 
Oekraïne
Grote